Хе́рберг () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Херберг, Даниэль (род. 1974) — немецкий кёрлингист, участвовал в зимних Олимпийских играх 2002 и 2010.
 Херберг, Маркус — немецкий кёрлингист и тренер.